30 - o ano
Trinta - o número
Trinta (Guarda)
Trinta (álbum) - de Patricia Marx
Trinta (filme) - longa-metragem brasileiro

0030